Derby Kopenhagi – derby piłkarskie pomiędzy drużynami FC København i Brøndby IF.

Nazwa pochodzi od miasta, w którym mają siedzibę obydwa kluby. Derby te są nazywane również Nyklassikeren, bądź New Firm Derby (nazwa zapożyczona od derbowych spotkań w Szkocji, które noszą nazwę Old Firm Derby).

Dotychczas rozegrano 110 spotkań. FC København wygrywał 48 razy, Brøndby 35, zaś 27-krotnie padał remis. Pierwsze derby rozegrano 9 września 1992 roku w ramach rozgrywek Superligaen. Padł w nich remis 1:1. Pierwsze zwycięstwo FC København odniósł 10 października 1992 (2:0 w rozgrywkach o Puchar Danii), natomiast Brøndby 29 maja 1994 (1:0 w Superligaen).

Wyniki

Statystyki
Aktualne na 13 lipca 2020

Brøndby IF
Kopenhaga
Sport w Kopenhadze
Piłka nożna w Danii